Gegauff ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Gégauff (1922–1983), französischer Drehbuchautor, Schriftsteller und Filmschauspieler
 Sébastien Gegauff (1862–1935), deutscher Landtagsabgeordneter und französischer Senator

Siehe auch:
 Gegauf